Osceno – detto di qualcuno o qualcosa che offende il pudore e la moralità
 Osceno – in araldica, altro termine usato per indicare l'immaschito, ovvero l'animale le cui parti genitali sono di smalto diverso dal corpo
 Osceno – film del 1987 diretto da Antonio D'Agostino

Altri progetti